Red Dragon ist:

 Originaltitel von Roter Drache, ein Roman von Thomas Harris
 Originaltitel der Verfilmung des Romans von Brett Ratner mit Anthony Hopkins von 2002, siehe Roter Drache (Film)
 Originaltitel des Films Charlie Chan in Mexico von 1945
 The Red Dragon, ein Hongkong-chinesischer Film von 1978 mit Jackie Chan
 Red Dragon (DJ), ein jamaikanischer Dancehall-DJ
 Dragon (Raumschiff)#Red Dragon, Raumschiffkonzept von SpaceX für unbemannte Marsmissionen